Mužská čtyřhra Hall of Fame Tennis Championships 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže newportského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Australané Chris Guccione a Samuel Groth, jehož členové nestartovali společně. Guccione se rozhodl turnaje nezúčastnit. Groth nastoupil s Indem Leandrem Paesem, aby v semifinále podlehli Kúrešímu s Ramem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pákistánsko-americký pár Ajsám Kúreší a Rajeev Ram, který ve finále zdolal australskou dvojici Matt Reid a John-Patrick Smith. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej,když spolu odehráli první turnaj. Kúreší vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rama to bylo třinácté takové turnajové vítězství, jenž si v Newportu ke dvěma singlovým trofejím připsal i druhou z debla.

V semifinále odvrátili pozdější vítězové Kúreší s Ramem osm mečbolů páru Groth a Paes.

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Rajeev Ram (vítězové)
  Santiago González /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Samuel Groth /  Leander Paes (semifinále)
  Purav Radža /  Diviž Šaran (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2017